Folgende Liste sortiert 61 Länder nach ihrer Anzahl an Auslandsvertretungen im Jahr 2019. Angegeben sind zudem die jeweilige Anzahl der Auslandsvertretungen wie Botschaften, Konsulate, permanente Missionen und die Zahl sonstiger Repräsentationen. Alle Angaben stammen aus dem Global Diplomacy Index 2019 des Lowy Institute.

Einzelnachweise 

Auslandsvertretungen
Diplomatie